Дурнешти има више значења:

 Дурнешти (Санта Маре), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Дурнешти (Дурнешти), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Дурнешти (Унгурени), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Општина Дурнешти (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији